est un terme anglais qui peut être utilisé dans les cas suivants :

Patronymes 
 David Styles (1974-), rappeur américain connu sous le nom de scène Styles P. ;
 Harry Styles (1994-), chanteur britannique ;
 Lynn Styles (1988-), actrice irlandaise ;

Pseudonyme 
 A.J. Styles (né en 1977), catcheur américain ;
 Darren Styles (né en 1975), producteur et DJ britannique ;
 Joey Styles (né en 1971), commentateur de catch américain ;
 Kaye Styles (né en 1981), rappeur belge ;
 Nadia Styles (née en 1982), actrice pornographique américaine ;
 Sya Styles (1978-2015), DJ et producteur français d'origine marocaine.

Autres 
 Ibis Styles, marque d’hôtellerie du groupe AccorHotels